Маяк Гамов, ранее — посёлок Маяк Гамов, с 2002 по 2011 маяк Гамов — посёлок при маяке в Хасанском районе Приморского края, входит в Зарубинское поселение. Расположен на полуострове Гамова, на мысе Гамова. Связан автомобильной дорогой с посёлком Славянка длиной 61 км.

История 
Мыс Гамова был открыт в 1854 году экипажем фрегата «Паллада» и назван в честь гардемарина Д. И. Гамова.

Дата основания посёлка — 1885 год, строительство маяка началось в 1901 году и было закончено только в 1906 году..

Население

Климат 
Климат муссонный с ясной холодной зимой и душным летом.

См. также 
 Маяк Бюссе
 Маяк Сидиминский
 Маяк Назимовский
 Мыс Гамова

Примечания

Литература 
 Книга «Маяки Приморского края». Автор Николай Литковец, 2012 г., Владивосток.

Ссылки 
 ГАМОВА, мыс
 Фотографии и история маяка Гамова
 Видеоэкскурсия по маяку — Июнь 2011
 

Населённые пункты Хасанского района
Гамов
Гамов